Ліга Еровнулі 2021 — 33-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вперше здобув клуб Динамо (Батумі).

Чемпіон виступатиме в Лізі чемпіонів, а срібний та бронзовий призер братимуть участь в Лізі конференцій.

Учасники

Турнірна таблиця

Результати

Тури 1-18

Тури 19-36

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|8/12 грудня 2021

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ліга Еровнулі на soccerway  

2021
Грузія
2021 у грузинському спорті